

Мамонтово — село, Богородський міський округ, Московська область
 Мамонтово — село, районний центр, Алтайський край
 Мамонтово — селище, Новичихинський район, Алтайський край
 Мамонтово — село, Рубцовський район, Алтайський край